Никитю́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Никитюк, Андрей Александрович (род. 1994) — украинский футболист, полузащитник клуба «Волынь».
 Никитюк, Борис Александрович (1933—1998) — советский и российский антрополог.
 
 Никитюк, Владимир Всеволодович (род. 1956) — советский украинский бегун-марафонец.
 Никитюк, Дмитрий Борисович (род. 1962) — российский специалист в области анатомии человека, академик РАН.
 Никитюк, Леся Ивановна (род. 1987) — украинская телеведущая и актриса.
 Никитюк, Олег Сергеевич (род. 1924) — советский хозяйственный и политический деятель, первый секретарь Краснодарского горкома КПСС.
 Никитюк, Роман Фёдорович (род. 1993) — украинский футболист.
 Никитюк, Яков Степанович (1873—1933) — член III Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.